Sainte Marthe désigne plusieurs saintes des Églises catholiques et orthodoxes :

Saintes catholiques et orthodoxes 
 Marthe de Béthanie († ) sœur de Marie et de Lazare ; célébrée le 4 juin par les Églises orthodoxes et le 29 juillet par l'Église catholique romaine.
 Marthe d'Astorga († 251/252), vierge et martyre, de la cité d’Astorga, en Espagne, décédée sous l’empereur Dèce ; célébrée localement le 23 février.
 Marthe († 270), martyre avec Maris, Audifax et Abacum, décédée sous Claude II le Gothique.
 Marthe de Langres ( - morte vers l’an 400), ou Marthe d'Auxerre, originaire de Langres, dame de Héry où elle a vécu et est morte, fiancée à saint Amâtre, futur évêque d'Auxerre ; célébrée localement le .
  († 551), mère de saint Siméon Stylite le Jeune ; célébrée le 5 juillet par l'Église catholique romaine.

Saintes ou bienheureuses catholiques 
 Marthe Kim Song-im († 1839), laïque, martyre en Corée, canonisée en 1984.
 Marthe Le Bouteiller (°1802 - †1883), bienheureuse, religieuse dans la congrégation des Sœurs des Écoles chrétiennes de la Miséricorde.
 Marthe Wang Louzhi († 1861), avec Joseph Zhang Wenlan, Jean-Baptiste Lou Tingyin et Paul Chen Changpin, martyrs à Qingyan, dans la province chinoise de Guizhou ; célébrés le 29 juillet.

Sainte(s) orthodoxe(s) 
 Marthe et Marie, sœurs, et saint Lycaon, martyrs à Tanis en Égypte ; célébrés le 8 février.

Références